Mungomba steht für:

Geografische Objekte
 Mungomba (Berg) (1165  m), Berg in Lusaka (Provinz) in Sambia 
 Mungomba (Mweru-Wantipa), Fluss zum Mweru-Wantipa-See im der Katanga (Provinz) im Kongo 
 Mungomba (Luangwa), Fluss zum Luangwa in der Ostprovinz (Sambia) 

 Namenstäger
 Dean Mung'omba (?–2005), sambischer Politiker
 Wila Mung'omba (1939–2014), sambischer Rechtsanwalt